Бел Ер има више значења:
 Бел Ер
 Бел Ер (округ Алегејни, Мериленд)
 Бел Ер (Канзас)
 Бел Ер (округ Харфорд, Мериленд)